molos – bardzo duży pies bojowy, obronny lub myśliwski
 molos (Molossus) – rodzaj ssaków
 molosek europejski, molos europejski (Tadarida teniotis) – nietoperz z rodziny molosowatych (Molossidae)
 Moloss – członek greckiego plemienia Molossów